Сокращение AIN (вторая буква — заглавная «i»; см. также ALN) может означать:
 AIN — код  для аэропорта Уэйнрайт (Аляска, США).
 AIN — код  для бывшей южноафриканской авиакомпании African International Airways.
 ain — код ISO 639-3 для 'айнского языка.

 См. также 
 ALN либо AlN (вторая буква — строчная «L»'')
 Аин
 Айн